Спишска:

 Спишска-Бела — город в восточной Словакии.
 Спишска-Магура — горный массив на территории Спиша в восточной Словакии, часть Подгуольно-Магурской гряды.
 Спишска-Нова-Вес — город в восточной Словакии на реке Горнад у подножья Высоких Татр.
 Спишска-Стара-Вес — город в восточной Словакии на границе с Польшей, центр Замагурья.